Акинфе́ев — русская фамилия, образованная от народной формы имени Акинфий. Женская форма Акинфе́ева.

Известные носители 
 Акинфеев, Валерий Владиславович (1956—2011) — российский художник.
 Акинфеев, Игорь Владимирович (род. 1986) — российский футболист, вратарь.

См. также 
 Акинфиев
 Акинфов